Мра́морный дворе́ц:
  — здание в Калькутте
  — здание в Киншасе
  — здание в Ницце
 «Мраморный дворец» — санаторий в Моршине
  — здание в Ньюпорте
  — здание в Нью-Йорке
 Мраморный дворец — отель в Портленде
 Мраморный дворец — здание в Потсдаме
 Мраморный дворец — здание в Санкт-Петербурге
 Малый мраморный дворец — здание в Санкт-Петербурге (Гагаринская, 3), дворец Н.А.Кушелева-Безбородко, построен в 1857 – 1862 годах. Сейчас здание ЕУСПб.
 Мраморный дворец — здание в Тегеране
 Мраморный дворец — здание в Хельсинки
 Мраморный дворец — здание в Чикаго на Стейт стрит, разрушенное во время пожара 1871 года